Премьер-министр Южной Африки — глава правительства ЮАС, а затем ЮАР в 1910—1984.

До 1961 премьер-министр Южно-Африканского Союза являлся главой исполнительной власти и назначался генерал-губернатором, представляющим особу монарха Великобритании, бывшего королём Южной Африки.

С провозглашением Южно-Африканской Республики в 1961, имевшей парламентскую форму правления, был введён пост Государственного президента Южной Африки, исполнявшего церемониальные функции.

В 1984 в результате принятия новой конституции, предпринятого Питером Виллемом Ботой, пост премьер-министра был упразднён, а пост президента сделан исполнительным.

Список премьер-министров Южной Африки

Ссылки 
 Правители ЮАР на сайте rulers.org 
 Правители ЮАР на сайте worldstatesmen.org 

 
ЮАР
Премьер-министры